Кадомцев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Кадомцев, Борис Борисович (1928—1998) — советский и российский физик, академик РАН.
 
 Кадомцев, Михаил Самуилович (1886—1918) — участник революционного движения в России.
 Кадомцев, Эразм Самуилович (1881—1965) — советский государственный деятель, участник революционного движения в России.

См. также 
 Проезд Кадомцева